Näresaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Näresaaret (ö i Norra Savolax), 
 Näresaaret (ö i Kuopio, lat 62,92, long 27,51), Norra Savolax, 
 Näresaaret (ö i Kuopio, lat 62,68, long 27,67), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar